Слупський повіт — один з 16 земських повітів Поморського воєводства Польщі.

 Слупський Юлій В'ячеславович (1937—2016) — український кінорежисер, актор, сценарист.